Forest Home steht für:

 Forest Home (New York), Ort im Tompkins County, New York, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:

 Forest Home (Trinity, Alabama), NRHP-ID 80000733
 Forest Home (Four Forks, Louisiana), NRHP-ID 89001873

in Belize:
 Forest Home (Belize), Ort im Toledo District